Малая Жадунка — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена в 11 км к юго-востоку от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 6 жителей (включая деревню Большая Жадунка).

Примечания 

Населённые пункты Псковского района